Ediacara Hills, een heuvelgebied in Australië
 Ediacarische biota, een zeer vroege fauna, voor het eerst gevonden in de Ediacara Hills